Audi R8 désigne plusieurs véhicules :
 Audi R8, une voiture de course de catégorie LMP ;
 Audi R8, un coupé vendu aux particuliers présenté en 2006 ;
 Audi R8 LMS, automobile engagée en GT3.

Automobile Audi
Homonymie d'automobile